

Geografia

Austria 
 Baierdorf – frazione di Graz, città statutaria (Stiria)
 Baierdorf – frazione di Neumarkt in der Steiermark, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Baierdorf – ex comune ora frazione di Ravelsbach, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Baierdorf – frazione di Schöder, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Baierdorf bei Anger – ex comune ora frazione di Anger, comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Pagine correlate 
 Baiersdorf – città tedesca nel distretto della Media Franconia (Baviera)